GDF7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 450 амінокислот, а молекулярна маса — 46 950.

Кодований геном білок за функціями належить до цитокінів, факторів росту. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки